Breitenstein (Neunkirchen), een gemeente in de Oostenrijkse deelstaat Neder-Oostenrijk
Breitenstein (Harz), een plaats en voormalige gemeente in de Duitse deelstaat Saksen-Anhalt